JB, Jb eller jb kan avse: 

 JB (1996-), en svensk rappare, Jafar Ahmed Sadik
 JB – en av nio balkar i 1734 års lag, se Jordabalken
 JB – IATA:s kod för flygbolaget HeliJet 
 Jönköping Bandy IF – en bandyklubb i Jönköping
 JB Gymnasiet – ett svenskt skolföretag 2000–2013
 J.B. Blanc (1969–), en fransk-brittisk skådespelare
 J. B. Lenoir (1929–1967), en afro-amerikansk bluesgitarrist, sångare och låtskrivare
 JB-Motorn 1949-1951, John Benson fabriken i Eskilstuna.